Субмикенская керамика — стиль, характерный для древнегреческой керамики сразу же после вторжения дорийцев и вплоть до возникновения протогеометрического стиля, то есть для XII в. до н. э.

Для субмикенской керамики характерна утрата практически всех достижений вазописи предшествующей микенской керамики. Керамика становится примитивной — либо вовсе неокрашенная, либо выкрашенная в один сплошной цвет (обычно чёрный), либо украшенная несколькими незамысловатыми линиями.

Характерные мотивы субмикенской вазописи, которая в самой Греции существовала недолго, были заимствованы иберами и использовались в местной керамике на протяжении нескольких последующих веков.

Ссылки 
 Mycenaean Pictorial Art and Pottery
 Florian Ruppenstein, Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen, Bd. XVIII. Die submykenische Nekropole: Neufunde und Neubewertung. München: Hirmer Verlag, 2007. Pp. xi, 305; figs. 18, pls. 48, fold-out plan 1. ISBN 978-3-7774-3525-1. Reviewed by John K. Papadopoulos, University of California, Los Angeles

Керамика Древней Греции
Стили вазописи Древней Греции